Det går som en dans kan avse:

Det går som en dans (1940) – amerikansk film från 1940, originaltitel Dance, Girl, Dance
Det går som en dans... – svensk kortfilm från 1943
Det går Som en dans 1 - album av Lappligan 1973
Det går som en dans 2 – album av Curt Haagers från 1973
Det går som en dans 3 – album av Baracudaz från 1973
Det går som en dans 4 – album av Winners från 1973
Det går som en dans 5 – album av Vikingarna från 1973
Det går som en dans 6 – album av Humlor och bin från 1973
Det går som en dans 7 – samlingsalbum av Blandade artister från 1973